Krondorf ist der Ortsname von

 Krondorf (Halle), Teil des Stadtteils Reideburg der Stadt Halle (Saale), Sachsen-Anhalt
 Krondorf (Hirschau), Ortsteil der Stadt Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Krondorf (Schwandorf), Ortsteil der Stadt Schwandorf, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Krondorf (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Krondorf (Gemeinde Hörbich), Ortschaft der Gemeinde Hörbich, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich

Siehe auch
 KZ-Außenlager Krondorf-Sauerbrunn